Wełnoopos nagoogonowy, opos wełnisty (Caluromys philander) – gatunek ssaka z podrodziny wełnooposów (Caluromyinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae) występujący w lasach deszczowych Ameryki Południowej. Być może populacja z północnej Wenezueli (w tym wyspy Margarita i Trynidad) stanowi odrębny gatunek.

Zasięg występowania 
Wełnoopos nagoogonowy występuje w zależności od podgatunku:
 C. philander affinis – środkowa i zachodnia Brazylia (Mato Grosso) i przyległa Boliwia.
 C. philander dichurus – wschodnia i południowo-wschodnia Brazylia.
 C. philander philander – Gujana, południowa Wenezuela (na południe od Orinoko) i północna Brazylia (na wschód od Rio Negro).
 C. philander trinitatis – Wenezuela (na północ od Orinoko) i Trynidad.

Wygląd 
Długość ciała wynosi 16–27,9 cm, ogona 25–40,5 cm; masa ciała 140–390 g. Ten średniej wielkości opos posiada grube i miękkie futro, na grzbiecie rudobrązowe, po bokach szare, na brzuchu żółtopomarańczowe lub szare. Na szarej głowie występują trzy ciemnobrązowe pasy. Chwytny ogon jest pokryty sierścią do ok. 1/3 długości.

Tryb życia 
Żyją na drzewach, niemal nigdy nie schodzą na ziemię. Prowadzą nocny tryb życia. Żywią się owocami, kwiatami, nektarem, owadami. Nie są terytorialne, choć zazwyczaj żyją na określonym obszarze wielkości 1,3–8,9 hektara (wielkość zależy od płci i wieku zwierzęcia – największe terytoria mają dorosłe samice).

Rozmnażanie 
Cykl rozrodczy wełnooposa nie jest zbyt dobrze poznany. Ciąża trwa 24 dni, jeden miot liczy 1–7 młodych. Samica karmi małe mlekiem nieco ponad trzy miesiące, a po ok. pięciu miesiącach zwierzęta są w pełni samodzielne. Oposy zaczynają się rozmnażać w wieku 9 miesięcy. Średni czas życia na wolności to 3,4 lata, w niewoli dożywają 5 lat.

Zagrożenia i ochrona 
Na wełnooposy poluje kilka drapieżników – węże, koty, takie jak ocelot nadrzewny, a także drapieżne ptaki, np. harpia gujańska i sowy. Ze strony człowieka głównym zagrożeniem jest niszczenie lasów deszczowym. Niektóre osobniki zamieszkują bananowe plantacje i zjadają owoce, przez co są traktowane jako szkodniki. Ogólna kondycja gatunku jest dobra. Zwierzęta są niewielkie, łatwo przystosowują się do nowych warunków życia i nie są bezpośrednio zagrożone wyginięciem. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii LC (najmniejszej troski).

Przypisy

Bibliografia 
 

Dydelfowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1758 roku